Czerwiec – miesiąc,
 Czerwiec – rodzaj roślin z rodziny goździkowatych,
 Czerwiec roczny – gatunek rośliny z rodzaju czerwiec,
 Czerwiec trwały – gatunek rośliny z rodzaju czerwiec,
 Czerwiec wieloowockowy – gatunek rośliny z rodzaju czerwiec,
 Czerwce – nadrodzina owadów z podrzędu Sternorrhyncha w rzędzie pluskwiaków,
 Czerwiec polski (Porphyrophora polonica, Margarodes polonicus) – gatunek występujący w Europie Środkowej,
 Czerwiec kaktusowy (Dactylopius coccus) – gatunek z Ameryki Łacińskiej,
 Czerwiec 76 – fala strajków w PRL,
 Poznański Czerwiec 56 – pierwszy w PRL strajk generalny,
 Ryszard Czerwiec – piłkarz.